Cal Canut és una masia del terme de Sallent, al municipi de Pinell de Solsonès.

Únicament en queden uns quants trossos de les parets sota mateix del turonet on s'aixeca la torre de guaita, a la banda de llevant.

El terme canut no fa pas referència a cap tub sinó a una persona amb els cabell blancs.

Referències 

Masies de Sallent de Solsonès